Quatre navires de l'US Navy ont porté ou porte le nom dUSS Missouri, d'après l'État du même nom :
l', un bateau à roues à aubes lancé en 1841 et détruit dans un incendie en 1843 ;
l', un cuirassé de classe Maine en service de 1900 à 1922 ;
l', un cuirassé de classe Iowa en service de 1944 à 1955 puis de 1986 à 1998, sur lequel ont été signés les actes de capitulation du Japon en 1945. C'est maintenant un navire musée à Pearl Harbor (Hawaï) ;
l', un sous-marin nucléaire d'attaque de  entré en service en 2010.

Voir aussi 
 

Missouri